Гутник — значения:

Фамилия  
 Гутник, Вилор Ильич — командир самолета АН-24, потерпевшего катастрофу в Светлогорске (1972).
 Гутник, Джозеф (Йосеф) — австралийский миллионер, филантроп.
 Гутник, Иосиф Михайлович (1911—1984) — Герой Советского Союза.
 Гутник, Пауль (1879−1947) — немецкий астроном.
 Гутник, Роман Петрович (род. 1960) — украинский спортсмен-паралимпиец, заслуженный мастер спорта Украины.
 Гутник, Сергей Михайлович (Срул Михелевич, 1868—?) — российский финансист, позже украинский политический деятель.

Двойная фамилия 

 Калугина-Гутник, Александра Архиповна (1929—1994) — советский учёный, альголог, флорист, систематик и фитоценолог.

Другое 
 Гутник — работник гуты (металлургический или стекольный заводик, мастерская).

Топоним 
 Гутник — ударный кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Хутник (футбольный клуб, Краков)